|-
| 71801 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71802 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71803 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71804 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71805 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71806 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71807 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71808 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71809 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71810 - || || 1 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71811 - || || 3 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71812 - || || 2 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71813 - || 2000 UZ || 21 d'octubre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 71814 - || || 22 d'octubre, 2000 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 71815 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71816 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71817 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71818 - || || 21 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71819 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71820 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71821 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71822 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71823 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71824 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71825 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71826 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71827 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71828 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71829 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71830 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71831 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71832 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71833 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71834 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71835 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71836 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71837 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71838 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71839 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71840 - || || 30 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71841 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71842 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71843 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71844 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71845 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71846 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71847 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71848 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71849 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71850 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71851 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71852 - || || 29 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71853 - || || 31 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71854 - || || 31 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71855 - || || 31 d'octubre, 2000 || Mallorca || S. Sánchez, M. Blasco
|-
| 71856 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71857 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71858 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71859 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71860 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71861 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71862 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71863 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71864 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71865 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71866 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71867 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71868 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71869 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71870 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71871 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71872 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71873 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71874 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71875 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71876 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71877 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71878 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71879 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71880 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71881 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71882 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71883 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71884 - || || 6 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71885 - || 2000 WD || 16 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71886 - || 2000 WH || 16 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71887 - || 2000 WW || 17 de novembre, 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 71888 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71889 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71890 - || || 20 de novembre, 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| 71891 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71892 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71893 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71894 - || || 20 de novembre, 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 71895 - || || 23 de novembre, 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 71896 - || || 22 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71897 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71898 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71899 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71900 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
1